IR ili Ir se može odnositi na:

 Italija (zvanično Italijanska Republika), evropska država
 Infracrveno zračenje
 Insulinski receptor, protein
 Iridijum (simbol -{Ir}-), element